Biak peut désigner :
 Biak, une île d'Indonésie ;
 les îles Biak ou îles Schouten, un archipel d'Indonésie ;
 le biak, une langue d'Indonésie ;
 le kabupaten de Biak Numfor, un kabupaten d'Indonésie.

Homonymie de toponyme